Heterotricha är ett släkte av tvåvingar. Heterotricha ingår i familjen slemrörsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemrörsmyggor
Heterotricha